Novi Đurđic je naselje u sastavu Grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 130 stanovnika. 

iskazuje se kao naselje od 1953. godine

povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca